Název Bakanas může znamenat:

 Bakanas (Almaatská oblast) — vesnice v Almatinské oblasti v Kazachstánu
 Bakanas (Balchaš) — řeka v povodí jezera Balchaš ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Bakanas (Ili) — rameno řeky Ili v Almatinské oblasti v Kazachstánu